Кратер Кундт () — небольшой ударный кратер в северной части Моря Облаков на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого физика Августа Кундта (1839—1894) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Кундт являются кратер Герике на западе; кратер Парри на северо-западе; кратер Дэви на востоке и кратер Лассел на юго-востоке. На западе от кратера находится Море Познанное. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 10,3 км, глубина 2,4 км.

Кратер Кундт имеет циркулярную чашеобразную форму. Вал с острой четко очерченной кромкой и гладким внутренним склоном. Высота вала над окружающей местностью достигает 370 м, объем кратера составляет приблизительно 40 км³. По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по названию типичного представителя этого класса — кратера Аль-Баттани C). Включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

До получения собственного наименования в 1976 г. кратер Кундт имел обозначение Герике С (в системе обозначений так называемых сателлитных кратеров, расположенных в окрестностях кратера, имеющего собственное наименование).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-14, Аполлона-16.
 Кратер Кундт на карте LAC-76.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Кундт на карте LM-76.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны